"Wieści" – tygodnik
 "Wieści powiatu wodzisławskiego" – miesięcznik
 "Żywiołki" ("Wieści") – serial animowany